Greatest Hits е името на множество музикални албуми и може да се отнася за:

 Greatest Hits (албум на Талия Соди)
 Greatest Hits (Би Би Кинг)
 Greatest Hits (Роби Уилямс)
 Greatest Hits (Spice Girls)
 Greatest Hits (Craig David)
 2Pac's Greatest Hits
 Greatest Hits From the Bong (Сайпръс Хил)